Pendeltåg – szwedzka nazwa systemów szybkiej kolei miejskiej.
 Pendeltåg w Göteborgu
 Pendeltåg w Sztokholmie